Алекса́ндр Васи́льевич Арсе́ньев:
 Арсеньев, Александр Васильевич (1755—1826) — генерал-майор и кавалер.
 Арсеньев, Александр Васильевич (1854—1896) — российский писатель.